Love My Life – manga di Ebine Yamaji appartenente al genere yuri
Love My Life – film del 2006, tratto dal manga omonimo
Love My Life – singolo del 2016 di Robbie Williams